Reunión o Reunion hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Organización 
 Reunión (organización), dos o más personas se reúnen para discutir uno o varios temas.
 Reunión Africana de Defensa de Derechos Humanos
 Reunión rural o Gobierno asambleario

Historia 
 Reunión en Altos de Mompié
 Reunión de Zunyi, asamblea en la que participaron los principales dirigentes del Partido Comunista de China.
 Reunión de La Mejorana
 Reunión del paradero de Las Minas

Lugares 
 Reunión (Francia), departamento francés de ultramar.

Música 
 Reunion (álbum de Black Sabbath), álbum doble en vivo de la banda Black Sabbath.
 Reunión (álbum de Manal), álbum de Manal.
 Reunión en la cumbre, canción del grupo Los Planetas.
 Reunion (canción de M83) canción de la banda francesa M83.

Además 
 Reunión bajo demanda o Conferencia web
 Reunión (escalada)
 Reunion (serie de televisión)